Superliga 2007-08 puede hacer referencia a:

 Fútbol:
 La Superliga de Dinamarca 2007-08;
 La Superliga de Eslovaquia 2007-08;
 La Superliga de Grecia 2007-08;
 La Superliga de Kosovo 2007-08;
 La Superliga de Serbia 2007-08;
 La Superliga de Suiza 2007-08;
 La Superliga de Turquía 2007-08;
 La Superliga de fútbol femenino de España 2007-08.

 Voleibol:
 La Superliga masculina de España 2007-08;
 La Superliga femenina de España 2007-08.

 Baloncesto:
 La Superliga de Irán 2007-08.